Кенг-Кюёль ( — широкое озеро) — обезлюдевшее село в Верхневилюйском улусе Якутии России. Входит в состав Сургулукского наслега. Население —  чел. () .

География 
Село расположено на северо-западе региона, в пределах географической зоны таёжных лесов Вилюйского плато Среднесибирского плоскогорья, в болотистой местности.

Расстояние до улусного центра — села Верхневилюйск — 161 км, до центра наслега — села Багадя — 11 км..

 климат
В населённом пункте, как и во всем районе, климат резко континентальный, с продолжительным зимним и коротким летним периодами. Суммарная продолжительность периода со снежным покровом 6-7 месяцев в год. Среднегодовая температура составляет 11,1°С.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село вошло в образованное муниципальное образование Сургулукский наслег.

Население

Инфраструктура 
Основные инфраструктурные объекты находятся в центре наслега — селе Багадя.

Было развито животноводство (мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство).

Транспорт 
Зимник.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Верхневилюйского улуса